Siodło peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Siodło, village de la voïvodie de Lubusz.
 Siodło, village de la voïvodie de Mazovie.